Ramond se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Ramond
 Louis François Ramond de Carbonnière